Fujimyces är ett släkte av svampar. Fujimyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fujimyces